Конопельки () — село, входит в Макаровский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 9 человек. Почтовый индекс — 08054. Телефонный код — 4578. Занимает площадь 0,04 км². Код КОАТУУ — 3222787702.

Местный совет 
08054, Київська обл., Макарівський р-н, с. Соснівка, вул. Леніна, 40

Галерея

Ссылки 

 Конопельки на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Макаровского района (Киевская область)